Мелартин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мелартин, Эрик Габриель (1780—1847) — богослов, ректор Императорского Александровского университета, глава Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.
 Мелартин, Эркки (1875—1937) — финский композитор, дирижёр, педагог.